Ted Schroeder ha battuto in finale Frank Parker 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1942